Fromont est un nom de lieu et un nom de famille.

Toponyme 

 Lac Fromont, un plan d’eau traversé par la rivière Eastmain, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec ;
 Lac Fromont, un plan d’eau de la MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec ;

 Fromont, commune française dans le département de Seine-et-Marne en région Île-de-France ;
 Château de Fromont, sur la commune de Ris-Orangis, dans le département de l'Essonne, en France.

Personnalités 

 Anneliese Fromont, actrice française contemporaine ;
 Clément Fromont (né en 1979), joueur français de rugby à XV ;
 Étienne Fromont (), maître écrivain à Paris ;
 Jacques Fromont, illustrateur français d'ouvrages pour la jeunesse ;
 Jacques de Fromont (1895-1979), capitaine au long cours ;
 Pierre Fromont (1896-1969), universitaire français ;
 Pierre Fromont (1925-2015), acteur français.

Œuvres de fiction 

 , titre d'un roman et de deux adaptations cinématographiques.